

События 
 Консулы: Гай Кальпурний Пизон и Маний Ацилий Глабрион (два плебея); проконсул: Квинт Марций Рекс (в Киликии); преторы: Гай Марций Фигул, Децим Юний Силан, Квинт Корнифиций, Квинт Курий, Квинт Публиций, Луций Квинкций, Луций Лукцей (по делам иноземцев), Марк Юний (в Риме), Публий Рутилий, Секстилий и Тит Ауфидий; пропреторы: Гней Корнелий Сципион (в Цизальпийской Галлии), Луций Манлий Торкват (в Азии), Луций Сергий Катилина (в Африке) и (Луций) Рубрий (Доссен, в Македонии); плебейские эдилы: Гай Фламиний, Квинт Воконий Назон, Квинт Галлий и Марк Плеторий Цестиан; плебейские трибуны: Авл Габиний, Гай Корнелий, Гай Манилий Крисп, Гай Папирий Карбон, Гай Фальцидий, Квинт Целий (ум. после 66 до н. э.), Луций Росций Отон, Луций Требеллий и Публий Сервилий Глобул; монетные триумвиры: Гай Кальпурний Пизон Фруги и Марк Плеторий Цестиан.
 Помпей Великий получает по закону Габиния командование военно-морским флотом Рима и добивается полного разгрома киликийских пиратов.
 Митридат возвращается в Понт и разбивает римские войска.
 Поражение римлян у Зелы в ходе 3-й Митридатовой войны с Понтийским царством.
 Брак Цезаря с Помпеей, дочерью Квинта Помпея и внучкой Суллы.
 Кносс на Крите взят и разрушен римлянами. Присоединение Крита к Риму.
 67/63 — Царь Иудеи Гиркан II (ум. 30).
 Гиркан разделил власть с братом Аристобулом II, фактически ставшим правителем. Идумей Антипатр поднял мятеж в поддержку Гиркана. Началась гражданская война между Гирканом и Аристобулом.
Хань и Хунну:
 Хунну теряют Чэши, который занимают ханьцы. Ханьское правительство основывает в Чэши военную колонию Гаочан.

Скончались 
 Луций Корнелий Сизенна (род. не позже 118 до н. э.), древнеримский военный и политический деятель, историк. Скончался на Киренаике;
 Аттидий, древнеримский сенатор, приближённый Митридата Евпатора. Будучи уличён в заговоре, казнён.

Примечания

См. также